Scott Barchard Wilson (1865-1923), ornithologue et explorateur anglais ;
  (1870-1942), juge à la cour d'appel américain ;
 Scott Wilson (1942-2018), acteur américain ;
 Scott Wilson (1962-), professeur britannique de médias et d'études culturelles ;
  (1970-), joueur australien de rugby à XV ;
 Scott Wilson (1992-), joueur de hockey sur glace canadien.